Jefferson City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Jefferson City, Bundesstaat Missouri
 Jefferson City (Montana), Census-designated place im Jefferson County, Bundesstaat Montana
 Jefferson City (Tennessee)